Кањада има више значења:

 Кањада (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кањада (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику